Шнаево (река) — в Городищенском районе Пензенской области.
 Шнаево (село) — на одноимённой реке в Городищенском районе Пензенской области.
 Шнаево (станция) — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги в Городищенском районе Пензенской области.